Donzelle, ruisseau français du département de la Dordogne
 Donzelle, poissons de la famille des ophidiidés.
 terme vieilli pour désigner une fille
 terme péjoratif pour désigner une femme d’un ton de mépris